Для соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине МОК выделил квоту в 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин). Максимальное количество лицензий для каждого олимпийского комитета ограничено 12 биатлонистами (по 6 у мужчин и женщин), при этом в каждой из 11 дисциплин страну одновременно могут представлять не более 4 участников.

Правила квалификации 
Квоты распределяются между НОК стран-участниц по нескольким критериям. 93 квоты для каждого пола будут распределены согласно комбинированному рейтингу, основанному на зачёте Кубка наций по итогам сезона 2020/2021 и сезона 2021/2022. В рейтинг учтутся результаты трёх лучших спортсменов в шести лучших спринтах, одной индивидуальной гонке, трёх эстафетах, одной смешанной эстафете и одной одиночной смешанной эстафете. Квоты рассчитываются отдельно для мужчин и для женщин по следующему принципу:

 1-3 место в зачёте: 6 участников
 4-10 место в зачёте: 5 участников
 11-20 место в зачёте: 4 участника

Остальные квоты (по 12 мест) распределяются согласно квалификационному списку IBU (IBU qualifying points list), составленному на 16 января 2022 года. Места получат спортсмены, представляющие НОК, которые ещё не получили квоты через комбинированный зачёт Кубка наций. При этом, каждый НОК не может получить более двух мест. В случае если НОК по каким то причинам полностью не использовал предоставленную ему квоту, перераспределение освободившихся мест происходит согласно рейтингу. Место получат НОК, которые имеют максимум одну квоту.

Квалифицированные страны 
18 января 2022 года IBU опубликовал список распределения квот. Из-за того, что спортсмены Китая не попали в топ-20 рейтинга среди мужчин, на Игры квалифицировалось 202 спортсмена (107 мужчин и 105 женщин).
{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!width="200" rowspan=2|Страна
!colspan=2|Индивидуальные
!colspan=3|Эстафеты
!rowspan="2"|Всего
|-
!Мужчины
!Женщины
!Мужчины
!Женщины
!Смешанная
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 4 || 1 ||  || || || 5
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 6 || 5 ||  ||  ||  || 11
|-
| align="left" |  ||  || 1 ||  ||  ||   || 1
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 2 || 1 || || || || 3
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || || 1 || || || || 1
|-
| align="left" |  || 4 || 1 ||  || ||  || 5
|-
| align="left" |  || 2 || 2 || || ||  || 4
|-
| align="left" |  || 1 || || || || || 1
|-
| align="left" |  || 6 || 6 ||  ||  ||  || 12
|-
| align="left" |  || 1 || 4 || ||  ||  || 5
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 1 || 1 ||  || || || 2
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 4 || 2 ||  || ||  || 6
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 6 || 6 ||  ||  ||  || 12
|-
| align="left" |  || 5 || 5 ||  ||  ||  || 10
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 5 || 6 ||  ||  ||  || 11
|-
| align="left" |  || 4 || 4 ||  ||  ||  || 8
|-
| align="left" |  || 1 || 2 || ||  || || 3
|-
| align="left" |  || 2 || 4 || ||  ||  || '6
|-
! ВСЕГО: 30 НОК!!107!!105!!21!!20!!21!!212
|}

 Квалификационный рейтинг 

 Квалификационные баллы IBU По состоянию на 17 января 2022 года''.

Примечания 

Биатлон